Antonio Vega de Seoane puede referirse a 

 Antonio Vega de Seoane Echeverría (1887-1943).
 Antonio María "Antxon" Vega de Seoane Barroso (1914-1988), hijo del anterior.

Ambos personajes, padre e hijo, fueron alcaldes de San Sebastián y presidentes de la Real Sociedad de Fútbol.

 Antonio Vega de Seoane Sáenz de Miera (1910-1998): profesor, abogado y articulista republicano donostiarra.

Personas de San Sebastián